Megaphragma caribea — вид хальцидоидных наездников рода Megaphragma из семейства Trichogrammatidae. Один из самых мелких представителей насекомых, достигающий длины 0,1—0,1778 мм (170 микрометров).

Распространение 
Гваделупа, в восточной части Карибского моря.

Примечания

Литература 
 Delvare, G. 1993. Sur Les Megaphragma de Guadeloupe avec la description d’une espèce nouvelle (Hymenoptera, Trichogrammatidae). Rev. Fr. Entomol. 15:149-152.

Ссылки 
 The University of Florida Book of Insect Records | Jerry E. Gahlhoff, Jr. — Chapter 38: Smallest Adult 
 Самые маленькие насекомые обладают уникальной нервной системой

Животные, описанные в 1993 году
Трихограмматиды
Насекомые Центральной Америки
Эндемики Гваделупы